Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх 2020 года проходили с 24 июля по 31 июля 2021 года на арене «Ниппон Будокан». 386 спортсменов разыграли 15 комплектов медалей: по 7 у мужчин и женщин, а также в командных соревнованиях.

Расписание

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Квалификация

Место проведения

Примечания

Ссылки 
 Дзюдо на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года